The Best of Dennis Brown est un album de Dennis Brown produit par Joe Gibbs, enregistré en 1974 et sorti en 1975. Il est réédité en 1980 sous le nom The Best of Dennis Brown Part 1, puis en 1982 sous le nom Smile Like An Angel. Enfin, en 2008, le label VP le réédite sous format CD en lui rendant son nom original.

Titres 
Face A
 Let Me Live (Dennis Brown) - 3:08
 Pretend You're Happy (Dennis Brown) - 3:38
 Westbound Train (Dennis Brown) - 3:04
 Don't Expect Me To Be Your Friend (Dennis Brown) - 2:50
 Play Girl (Dennis Brown) - 2:46
 Smile Like An Angel (Dennis Brown) - 3:15

Face B
 Poorer Side Of Town (Dennis Brown) - 4:13
 We Will Be Free (Dennis Brown) - 3:14
 Summertime (Dennis Brown) - 3:30
 Silver Words (Ken Boothe) - 2:46
 My Kind (Dennis Brown) - 3:03
 Golden Streets Dennis Brown) - 2:53

Réédition CD 
 Money In My Pocket (Extended) - 5:19
 Let Me Live (Extended) - 6:25
 Pretend You're Happy (Extended) - 6:32
 Westbound Train (Extended) - 6:09
 Don't Expect Me To Be Your Friend - 2:44
 Play Girl (Extended) - 5:20
 Smile Like An Angel - 3:11
 Poorer Side Of The Town (Extended) - 7:50
 We Will Be Free - 3:12
 Summertime - 3:29
 Silver Words (Extended) - 5:18
 My Kind (Extended) - 5:45
 Golden Streets - 2:51

Notes de la pochette 
He was born in Kingston on the first of February 1956. Ten years later he was among the local artistes who were billed to entertain guests at the annual West Kingston Charity Ball held at the National Arena. He was not among the big name artistes. No he wasn't. Not until after the Ball. Then came appearances on the visiting Miriam Makeba and Adam Wade shows in Kingston and a tour of the island with Byron Lee and the Dragonaires.
In 1968 the late King Curtis, Johnny Nash and the Sweet Inspirations wended their way into the hearts of Jamaicans at different times and so did he. Every time. Billed as the 'Wonder Boy' Thereafter recording studios became his natural habitat and the results speak for themselves.
"No Man Is An Island" was his first single. And an album of the same name was soon to follow. "I'll Never Fall In Love", "If I Follow My Heart" - the title tune from his second album, "Lips Of Wine" from his third album, "Baby Don't Do It", "Things In Life", "Black Magic Woman", "Let Loving", "What About The Half", "Money In My Pocket", "Silhouette" - his biggest hit to date are but preludes to the tracks of his fourth album. This is Dennis Brown's Best."

Notes et références 

Album de Dennis Brown
Album publié par Joe Gibbs
Album musical sorti en 1975